Маслаково — название населённых пунктов:

Россия 
 Маслаково — деревня в Оленинском районе Тверской области.

Украина 
 Маслаково — село в Троицком районе Луганской области.